Шифтер:
 Шифтер — индикативный символ.
 Шифтер — иное название манетки
  — смеситель спектра. Материал, переизлучающий свет с увеличением длины волны.

См. также 
 Шифт